Il singolare dell'ATP Volvo International 1977 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Jimmy Connors era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale Harold Solomon.

John Alexander ha battuto in finale 2–6, 6–4, 6–4  Manuel Orantes.

Teste di serie

  Jimmy Connors (quarti di finale)
  Brian Gottfried (quarti di finale)
  Raúl Ramírez (secondo turno)
  Manuel Orantes (finale)

 Stan Smith (secondo turno) 
 Ken Rosewall (quarti di finale)  
 Harold Solomon (semifinali) 
 Eddie Dibbs (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

ATP Volvo International 1977